Ising steht für:

 Ising (Chieming), Ort in Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ising (Ébersviller), Ort in Ébersviller, Département Moselle, Frankreich

Ising ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Ising (1928–2019), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Ernst Ising (1900–1998), deutscher Mathematiker und Physiker
 Franz Berghoff-Ising (1858–1920), deutscher Nationalökonom und Hochschullehrer
 Georg Hilmar Ising (1637–1708), deutscher Geistlicher und Historiker
 Gustav Ising (1883–1960), schwedischer Physiker
 Ignaz Ising (1845–1919), Balneologe und Badearzt in Bad Kissingen
 Jane Ising (1902–2012), deutsch-US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Johannes Ising (1902–1971), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Julius von Ising (1832–1898), deutscher Generalleutnant
 Meinhard von Ising (1790–1861), deutscher Generalmajor
 Rudolf Ising (1903–1992), US-amerikanischer Produzent und Regisseur

Siehe auch:
 Landschulheim Schloss Ising in Ising (Chieming)